El Chapote kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Chapote, Etchojoa, ort, 
 El Chapote, Navojoa, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar